Loxley – wieś w Anglii
 Loxley – miasto w USA, w stanie Alabama, w hrabstwie Baldwin